Hornbostel steht für:
 Hornbostel (Wietze), einen Ortsteil der Gemeinde Wietze im Landkreis Celle, Niedersachsen

Hornbostel ist der Familienname folgender Personen:
 August Hornbostel (1786–1838), österreichischer Schriftsteller und Arzt
 Carl von Hornbostel (1825–1913), österreichischer Eisenbahn- und Brückenbaumeister
 Charles Hornbostel (1911–1989), US-amerikanischer Laufsportler
 Christian Georg Hornbostel (1778–1841), österreichischer Textilfabrikant
 Christian Ludwig Ludolph Carl Hornbostel (1796–1855), deutscher Jurist und Abgeordneter 
 Erich Moritz von Hornbostel  (1877–1935), österreichischer Musikethnologe
 Friedrich Leopold Hornbostel (1785–1852), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter
 Hans Hornbostel (1916–2003), deutscher Mediziner und Hochschulprofessor
 Helene von Hornbostel (1815–1889), österreichische Frauenrechtlerin
 Henry Hornbostel (1867–1961), US-amerikanischer Architekt
 Hermann Christian Hornbostel (1695–1757), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Hauptpastor in Hamburg 
 Stefan Hornbostel (* 1955), deutscher Wissenschaftssoziologe, Leiter des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung
 Theodor von Hornbostel (1815–1888), Wiener Großindustrieller
 Theodor Hornbostel (1889–1973), österreichischer Diplomat
 Wilhelm Hornbostel (* 1943), deutscher Klassischer Archäologe